Змагання зі сноубордингу серед жінок у дисципліні паралельний гігантський слалом на зимових Олімпійських іграх 2018 пройшли 24 лютого в парку Богван Фенікс в Пхьончхані (Південна Корея).

Результати

Кваліфікація 
Кваліфікаційні спуски розпочались о 09:00 за місцевим часом

Раунд на вибування 
У раунді на вибування взяли участь 16 спортсменок, які показали найкращі результати у кваліфікації.

Примітки